Termenul „Ivan cel Groaznic” se poate referi la:

Ivan al IV-lea al Rusiei (1530 - 1584), numit și Ivan cel Groaznic, primul cneaz moscovit care s-a intitulat „țar”.
Ivan Marcenko (1911–1943), supraveghetor  ucrainean în lagăr de concentrare 
Ivan Katalinić (n. 1957), fotbalist și antrenor iugoslav

Opere de artă plastică
Ivan cel Groaznic și fiul său (pictură de Ilia Repin din perioada 1883-1885)

Filme
Ivan cel Groaznic (film), sovietic compus din două părți, prima parte produsă în 1944, iar partea doua în 1958.